Сельта:

 Сельта — испанский футбольный клуб из города Виго.
 Сельта Б — испанский футбольный клуб «Сегунды B», базирующийся в Виго.